Карамала () — реки в Республике Башкортостан.

 Карамала (приток Дёмы) (Яйккула)
 Карамала (приток Калмашки)
 Карамала (приток Уршака) (Карамалка)